Il doppio del torneo di tennis Pekao Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Mariano Hood che hanno battuto in finale Óscar Hernández e Alberto Martín 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (Campioni)
 Álex López Morón /  Petr Pála (quarti di finale)

 Jaroslav Levinský /  David Škoch (semifinali)
 Tomáš Cibulec /  Tom Vanhoudt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2004